Diego Naselli (1727-1809) – politico e militare del Regno di Napoli
 Diego Naselli (1754-1832) – ammiraglio e politico, nipote del precedente